Anderten steht für:
 Anderten (Hannover), einen Stadtteil von Hannover im Stadtbezirk Misburg-Anderten
 Anderten (Heemsen), einen Ortsteil von Heemsen

Anderten ist der Name folgender

Personen:
 Claus von Anderten (1861–1916), deutscher Kolonialoffizier und Völkerkundler
 Maria Elisabeth von Anderten (1664–1684), adelige Jungfrau
 Volkmar von Anderten (1410–1481), Lübecker Domherr und Offizial

Familien:
 Anderten (Adelsgeschlecht), alte hannoversche Kaufmanns- und Ratsfamilie, seit 1301 bekundet

Siehe auch:
 Anderton